

Geografia
 Vera Cruz – comune brasiliano dello Stato di Bahia
 Vera Cruz – comune brasiliano dello Stato di San Paolo
 Vera Cruz – comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Norte
 Vera Cruz – comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul
 Vera Cruz – comune statunitense nell'Indiana

Cinema
 Vera Cruz – film western del 1954 di Robert Aldrich
 Vera Cruz – film del 1972 di João Batista de Andrade e Jean-Claude Bernardet

Musica
 Vera Cruz – album di Edu Falaschi del 2021

Altro
 Vera Cruz – videogioco del 1985 della Infogrames
 Veracruz – romanzo del 2009 di Valerio Evangelisti

Pagine correlate 
 Veracruz (disambigua)